La Serra dels Obacs és una serra situada entre els termes municipals d'Oliana a la comarca de l'Alt Urgell i el d'Odèn a la comarca del Solsonès, amb una elevació màxima de 1.092 metres.

Referències 

Obacs
Obacs
Obacs